Dinastia Tang (618-907), dinastia successora de la dinastia Sui i predecessora del període de les Cinc Dinasties i Deu Regnes
 Tang posteriors, efímera dinastia del nord de la Xina
 Codi Tang, codi penal establert a la Xina al començament de la dinastia Tang (618-907) 
 Llibre de Tang 
 Tang o estat de Jin, regne a l'actual Shanxi, Xina, establert durant la Dinastia Zhou Occidental i el període de Primaveres i Tardors 
 Biografies:
 Tang Di (Huzhou, Zhejiang, ~1287 - 1255), pintor i poeta xinès que va viure sota la dinastia Yuan
 Tang Haili (1962), judoka xinès 
 Tang Lihong, judoka xinesa 
 Tang Lin (Neijiang, 1976), judoka xinesa
 Tang Wei (1979), actriu xinesa 
 Tang Xianzu (1550 - 1616), funcionari de la dinastia Ming, que va destacar com escriptor i dramaturg 
 Tang Yifen (~1778 - 1853), pintor i cal·lígraf xinès
 Tang Yin (1470-1524), erudit, pintor, cal·lígraf i poeta xinès del període de la dinastia Ming la 
 Tang Yongshu (1975), jugadora doblista de bàdminton de la Xina
 Tang Yuanting (1994), esportista xinesa que competeix en bàdminton en la categoria de dobles
 Tang Zi, militar de Wu Oriental durant el període dels Tres Regnes de la història xinesa
 Audrey Tang o Autrijus Tang (1981), programadora de programari lliure taiwanesa
 Ignacio Milam Tang (1940), polític equatoguineà que va ser Primer Ministre de Guinea Equatorial
 Li Tang (pintor) (~1050 - ~1130), pintor i cal·lígraf xinès 
 Paul Tang (Haarlem, 1967), polític i economista neerlandès
 Zuleyma Tang-Martínez (Veneçuela, 1945), professora de biologia a la Universitat de Missouri-St. Louis